Вале́рий Петро́в:
 Петров, Валерий Валентинович (род. 1968) — советский и российский хоккеист.
 
 
 Петров, Валерий Павлович (1955—2022) — советский футболист и украинский футбольный тренер.
 Петров, Валерий Петрович (1908—1993) — советский петрограф.
 Петров, Валерий Станиславович (род. 1966) — российский финансист и аналитик, управляющий.